Атотонилкиљо има више значења:

 Атотонилкиљо (Чапала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилкиљо, Фатима (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Атотонилкиљо (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику